Morven kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Morven Hill, Skottland, Highland, 
 Morven (berg), Skottland, Aberdeenshire, 
 Morrone, berg, Skottland, Aberdeenshire,

USA 

 Morven, Georgia, ort, Brooks County, 
 Morven, North Carolina, ort, Anson County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar